Sinope kan avse:

 Sinópe – antika namnet på en stad i nuvarande Turkiet, se Sinop
 Sinop (provins) – en provins i Turkiet
 Sinope (mytologi) – en karaktär i grekisk mytologi
 Sinope (måne) – en av planeten Jupiters månar
 Nea Sinopi – en ort i Grekland
 Kuntung Sinopi – ett berg i Indonesien
 Kuala Sinopi – ett vattendrag i Indonesien